Световното първенство по шахмат за юноши до 20 години е международен турнир, който се провежда от ФИДЕ. За първи път турнирът е проведен през 1951 година в Англия и участват само юноши. От 1981 г. същият турнир се провежда и за девойки.

Има две основни правила, които трябва да бъдат спазени, за да има право шахматистът да участва. Първо, шахматистът трябва да е на възраст до 20 години към дата първи януари в годината, в която се провежда турнира. Второ, трябва да е избран да участва от страната, от чието име се състезава. Всяка страна има право на един участник, с изключение на страната-домакин, която може да избере двама шахматисти.

Първият турнир е проведен по 11-кръгова швейцарска система. В следващите турнири участниците се разделят на групи и впоследствие чрез финална схема се излъчва победителят. Това продължава до 1975 г., когато започва отнова да се използва швейцарската система.

Първоначално всеки победител освен титлата, получава и звание международен майстор, ако няма придобито такова до турнира. В днешни дни победителите получават гросмайсторско звание при мъжете или жените, в зависимост, в кой турнир е участвал участника. Завършилите на втора и трета позиция полуват звание международен майстор.

Световно първенство за юноши до 20 години

Световно първенство за девойки до 20 години